Divizia A (1959/1960) – 42. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Petrolul Ploeszti. Nowym mistrzem Rumunii został zespół CCA București. Tytuł króla strzelców zdobył Gheorghe Constantin, który w barwach klubu CCA București strzelił 20 goli. Do Divizii B spadły zespoły Minerul Lupeni i Jiul Petroszany.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1959 w Rumunii
1960 w Rumunii